Ławki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

de la voïvodie de Grande-Pologne
 Ławki, village 
de la voïvodie de Łódź
 Ławki, village de la voïvodie de Łódź
dans la voïvodie de Lublin
 Ławki, village du powiat de Łuków
 Ławki, village du powiat de Tomaszów Lubelski
de la voïvodie de Mazovie
 Ławki, village 
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Ławki, village du powiat de Braniewo
 Ławki, village du powiat de Giżycko